Kerber este un nume de familie. El a fost/este purtat de mai multe persoane notabile precum:
 Angelique Kerber (n. 1988), jucătoare germană de tenis
 Linda K. Kerber, istoric american
 Randy Kerber (n. 1958), compozitor/muzician american
 Robert Kerber (1913–1991), înotător olimpic american